Een vliegramp is een ramp waarbij een of meer luchtvaartuigen (bijvoorbeeld vliegtuigen of helikopters) betrokken zijn. Zo'n gebeurtenis kan verschillende oorzaken hebben. Dit betreft zowel ongevallen als antropogene vliegrampen.

Hieronder een overzicht van de bestaande lijsten waarop specifieke vliegrampen opgenomen zijn.

 Lijst van luchtvaartongevallen
Lijst van luchtvaartongevallen in Nederland
Lijst van vliegrampen naar aantal slachtoffers
Lijst van personen omgekomen bij een vliegtuigongeval
Lijst van neergehaalde vliegtuigen in de burgerluchtvaart
Lijst van terroristische aanslagen

Vliegrampen